Barff ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Barff (1911–?), rumänisch-deutscher SS-Sturmmann und KZ-Wächter
 Rob Barff (* 1974), britischer Autorennfahrer